Чемпионат мира по ралли 1979 года — седьмой сезон чемпионата мира по ралли под эгидой FIA. Сезон состоял из 12 этапов (на один этап больше чем в сезоне 1978 года). В этом сезоне в календарь вернулось Ралли Новой Зеландии.

В 1979 году впервые был проведен чемпионат мира в личном зачёте, предвестником которого был Кубок FIA для ралли-пилотов. В календаре чемпионата мира для пилотов и производителей были одни и те же этапы, но начисление очков происходило по-разному. Производители продолжили получать очки по системе 1977 года.

После нескольких лет упорной борьбы Ford, наконец, получил свой первый титул в WRC. Пять побед на этапах чемпионата позволили ему опередить японскую команду Datsun и прошлогодних победителей из итальянского Fiat. Несмотря на постоянные и активные выступления в чемпионатах мира, следующий титул победителя зачёта марок досталось Ford только в 2006 году.

Борьба в чемпионате мира среди пилотов развернулась зрелищной и продолжилась до финиша последнего спецучастка турнира. Окончательная разница между первым чемпионом, шведом Бьорном Вальдегордом, и серебряным призёром, финном Ханну Миккола, составила только одно очко. При этом, будучи заводскими пилотами Ford, на последнем этапе мирового первенства они выступали за рулём заводских купе Mercedes 450 SLC 5.0. Американская компания уже стала победителем зачёта марок и ей не было нужды тратиться на дорогостоящий, но мало что значащий в маркетинговом плане этап в Кот-д’Ивуаре. И тогда два пилота лидировавших в турнире вновь воспользовались предложением Mercedes-Benz выступить на его автомобилях в этой гонке (как и несколько месяцев ранее в Ралли Сафари). Очковый запас, имевшийся у Вальдегорда перед финальной гонкой, позволил ему обеспечить себе титул финишировав вторым, сразу вслед за Микколой. Ханну в свою очередь, вошёл в историю, как первый победитель этапа WRC за рулём автомобиля Mercedes-Benz.

Чемпионат мира по ралли 1979 года

Карта чемпионата мира 1979 года

Этапы чемпионата мира 1979 года

Личный зачёт

Таблица начисления очков в чемпионате мира среди пилотов

Итоговая таблица чемпионата мира среди пилотов 
ТОП-21

Чемпионат производителей

Итоговая таблица чемпионата мира по ралли 1979 года среди производителей

Достижения и статистика
Победы и подиумы в сезоне

Спецучастки

Примечания

Ссылки 
 Статистика сезона на ewrc-results.com
 Обзор сезона на wrc-info.ru

1979 год в автоспорте
Сезоны WRC